Geinwijk (flatgebouw) - voormalig flatgebouw in Amsterdam
 Nieuw Geinwijk - buurt in Amsterdam, vervanger van bovenstaand flatgebouw
 Geinwijk (boerderij) - buitenplaats/boerderij in Baambrugge, naamgever van het flatgebouw